Выши́нский () — польская фамилия.

Известные носители 
 
 Вышинский, Виктор Викторович (род. 1951) — русский учёный-механик, д.т. н., профессор МФТИ.
 Вышинский, Евгений Евгеньевич (1873—1920) — генерал-лейтенант, командир 13-го лейб-гренадерского эриванского полка, Георгиевский кавалер.
 Вышинский, Кирилл Валериевич (род. 1967) — украинский и российский журналист.
 Вышинский, Юрий Михайлович (1923—1990) — режиссёр, сценарист.

См. также 
 Вышиньский